Mužská čtyřhra French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo 
šedesát čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl německý pár Kevin Krawietz a Andreas Mies, jehož členové nestartovali společně. Mies do turnaje nezasáhl pro rekonvalescenci po operaci pravého kolena. Krawietz vytvořil devátou nasazenou dvojici s Rumunem Horiou Tecăuem. Ve čtvrtfinále však podlehli Kolumbijcům Juanu Sebastiánu Cabalovi a Robertu Farahovi.

Hugo Nys se stal prvním Monačanem ve čtvrtfinále jakékoli grandslamové soutěže.

Druhá trofej pro Francouze Herberta s Mahutem 
Vítězem se stal šestý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále za 2.11 hodiny zdolal kazachstánskou dvojici Alexandr Bublik a Andrej Golubjev po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–4. Soupeři přitom ve druhé sadě podávali za stavu her 5–4 na vítězství a byli dva míče od ukončení zápasu. Oba francouzští držitelé kariérního deblového grandslamu získali pátou trofej z mužské čtyřhry na turnajích velké čtyřky a stali se prvním francouzským párem od konce druhé světové války, jenž Roland Garros ovládl dvakrát. První pařížkou trofej vybojovali v roce 2018. Bublik s Golubjevem se stali prvními mužskými tenisty z Kazachstánu ve finále jakéhokoli grandslamu. 

Herbert s Mahutem se na hraně vyřazení ocitli v semifinále, kdy odvrátli mečbol Kolumbijcům Cabalovi s Farahem.

Nasazení párů 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (odstoupili pro pozitivní covidový test obou členů)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (3. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  John Peers /  Michael Venus (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (2. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská čtyřhra